Taxman – traccia dell'album Revolver dei The Beatles del 1966
 Taxman (The Taxman) – film del 1999 diretto da Avi Nesher
 The Taxman – pseudonimo dell'informatico australiano Christian Whitehead